Шулятицкий — фамилия:
 Шулятицкий, Андрей Тарасович (род. 1969) — советский и украинский футболист, нападающий и полузащитник; сын Шулятицкого Тараса.
 Шулятицкий, Тарас Иосифович (1945—2000) — советский и украинский футболист, полузащитник; брат Шулятицкого Юрия-Иосифа.